

Cinema 
Disorder - La guardia del corpo (Maryland) – film del 2015 diretto da Alice Vinocour

Musica 
 Disorder  – gruppo musicale hardcore punk britannico
 Disorder  – traccia dell'album Unknown Pleasures dei Joy Division del 1979
 Disorder  – EP dei Front Line Assembly del 1988
 Disorder  – album di Emileigh Rohn del 2001
 Disorder  – album dei the GazettE del 2004